Die Basketball-Afrikameisterschaft 2015 (kurz: AfroBasket 2015) war die 28. Austragung dieses Turniers und fand vom 19. bis 30. August 2015 in der tunesischen Hafenstadt Radès am Rande der Hauptstadt Tunis statt. Vom zusätzlich geplanten Austragungsort Nabeul wurde nach dem Anschlag in Port El-Kantaoui 2015 abgesehen. In Tunesien findet das Turnier zum dritten Mal nach 1965 und 1987 statt.

Der neue Afrikameister Nigeria mit MVP Chamberlain Oguchi bezwang Titelverteidiger Angola im Finale und qualifizierte sich mit dem ersten Titelerfolg zum zweiten Mal hintereinander und diesmal direkt für das Olympische Basketballturnier 2016. Gastgeber Tunesien, der in der Vorrunde die Nigerianer noch besiegt hatte, sicherte sich die Bronzemedaille gegen die Senegalesen, die mit NBA-Profi Gorgui Dieng den erfolgreichsten Korbschützen des Turniers stellten und ihrerseits in der Vorrunde den Titelverteidiger knapp bezwungen hatten. Abgesehen von Titelträger Nigeria müssen alle anderen Halbfinalisten in ein zusätzliches Qualifikationsturnier für die Teilnahme an den Olympischen Spielen im darauffolgenden Jahr.

Teilnehmer 
Direkt qualifiziert waren der Gastgeber und der Titelverteidiger der Afrikameisterschaft 2013:
  – Gastgeber
  – Afrikameister 2013

Als Gewinner der Qualifikationen innerhalb der sieben verschiedenen Zonen der FIBA Afrika nahmen folgende Mannschaften teil:
  – Zone 1
  – Zone 2 (Gruppe B)
  – Zone 2 (Gruppe C)
  – Zone 3 (Gruppe D)
  – Zone 3 (Gruppe E)
  – Zone 4 (Gruppe F)
  – Zone 4 (Gruppe G)
  – Zone 5
  – Zone 6 (Gruppe I)
  – Zone 6 (Gruppe J)
 Zone 7 stellt keinen Teilnehmer

Ferner konnten sich noch folgende Mannschaft als Gruppenzweiter qualifizieren:
  – Zweiter Zone 5

Zusätzlich vergab die FIBA Afrika drei Wildcards an:

Modus 
Beim Turnier wurde eine Vorrunde in vier Gruppen zu je vier Mannschaften als Rundenturnier ausgetragen. Die Platzierungen in den Vorrundengruppen ergeben eine Setzliste für die finalen K.-o.-Runden, in der im Achtelfinale als erster K.-o.-Runde die vier Gruppenbesten zunächst gegen einen der vier Gruppenletzten spielten und die vier Gruppenzweiten gegen einen der vier Gruppendritten. Entsprechend der Vorrundenergebnisse wurde ein Quotient gebildet, nachdem die Verlierer des Achtelfinales ein weiteres Platzierungsspiel austrugen. Die Verlierer des Viertelfinales spielten in einer Platzierungsrunde die Ränge Fünf bis Acht aus. Die Verlierer des Halbfinales spielten im „kleinen Finale“ um die Bronzemedaille. Der Titelgewinner qualifizierte sich direkt für die Olympischen Spiele 2016, während die drei anderen Halbfinalisten die Teilnahme an einem weiteren Olympia-Qualifikationsturnier im Jahr 2016 erreichten.

Vorrunde 
Die Spiele der Vorrunde fanden zwischen dem 19. und dem 24. August 2015 statt.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde 
Die Spiele der Finalrunde fanden zwischen dem 25. und 30. August 2015 statt.

Platzierungsrunde

Spiele um Platz 5 bis 12

Weblinks 
 FIBAAFRICA.COM – Webseite des Kontinentalverbands FIBA Afrika (/)

Einzelnachweise 

2015
Afrikameisterschaft
Afrikameisterschaft 2015
Sportveranstaltung in Radès